Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Елс Калленс і Емілі Луа.

Світлана Кузнецова і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Єлена Докич і Надія Петрова з рахунком 6–4, 5–7, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд